Lucena – miasto na Filipinach, w regionie CALABARZON, ośrodek administracyjny prowincji Quezon
 Lucena – miasto w południowej Hiszpanii, w Andaluzji, w prowincji Kordoba
 Lucena – miasto w Brazylii

Zobacz też 
 New Lucena – miasto na Filipinach, w prowincji Iloilo
 Lucena de Jalón – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii
 Lucena del Cid – gmina w Hiszpanii, w prowincji Castellón, w Walencji
 Lucena del Puerto – gmina w Hiszpanii, w prowincji Huelva, w Andaluzji
 Porto Lucena – miasto w Brazylii
 Presidente Lucena – miasto w Brazylii